Take It Away puede designar a:

«Take It Away», un sencillo de la banda estadounidense The Used; o
«Take It Away», un sencillo de 1982 publicado por el músico británico Paul McCartney.